Dans les œuvres de J. R. R. Tolkien, il existe plusieurs Beren :
 Beren Erchamion, héros du Premier Âge, époux de Lúthien ;
 Beren, grand-père maternel du précédent ;
 Beren, dix-neuvième Intendant du Gondor.

 Beren est un prénom turc féminin porté notamment par Beren Saat et Beren Tuna.
 Beren est également le pluriel du mot néerlandais beer désignant un ours.

Voir aussi 
 Berenbach

de:Figuren in Tolkiens Welt#Beren